Евфроний (, , ) — мужское имя греческого происхождения. Известные носители:
 Евфроний — древнегреческий аттический вазописец и гончар конца VI — начала V века до н. э.
 Евфроний — епископ Отёна (втор. пол. V в.), святой
 Евфроний — епископ Тура (555/556—573), святой